Зморович — славянская фамилия.
 Зморович, Валентин Анатольевич (1909—1994) — советский и украинский учёный в области теории функций комплексного переменного, доктор физико-математических наук, профессор.
 Зморович, Юрий Валентинович (1946—2021) — художник, скульптор, перформер, поэт, музыкант-мультиинструменталист, режиссёр, сценарист, актер.